Келлі Джонс (; нар. 31 березня 1964) — колишній американський професійний тенісист, колишня перша ракетка ATP у парному розряді (12 жовтня 1992).
Здобув два одиночні та вісім парних титулів туру ATP.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 86 місце досяг 13 серпня 1990 року.
Учасник Олімпійських ігор 1984 року.
Завершив кар'єру 1998 року.

Фінали

Одиночний розряд (2 перемоги)

Парний розряд (8 перемоги, 10 поразок)

Досягнення в парному розряді

Посилання 
 
 

Тенісисти США
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1984
Народились 1964